Universíada de 2015 pode se referir a:

 Universíada de Verão de 2015
 Universíada de Inverno de 2015